Witten ist der Name folgender geographischer Orte:

 Witten, eine deutsche Stadt an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen
 Witten (Assen), eine niederländische Wohnsiedlung in der Gemeinde Assen, Provinz Drente, Niederlande
 Witten, früherer Name von Wityń, Ort in der Gemeinde Świebodzin, Polen
 Witten (South Dakota)
 New Witten, eine Stadt in South Dakota
 Witten Valley, ein Ort in Virginia

 Witten Fork, ein Fluss in Monroe County, Ohio

Witten ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Hinrich Witten (1811–1877), deutscher Landwirt und Vogt in Schmalenbeck
 Edward Witten (* 1951), US-amerikanischer Mathematiker und Physiker
 Egmont Witten (1903–1989), deutscher Jurist
 Gerhard Witten (* 1933), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR
 Gottfried von Witten († 1399), Domherr in Münster
 Hanns Möller-Witten (1901–1966), deutscher Militärschriftsteller
 Hans Witten (* 1470/80; † nach 1522), deutscher Bildhauer
 Jason Witten (* 1982), US-amerikanischer Americon-Football-Spieler
 Jesse Witten (* 1982), US-amerikanischer Tennisspieler
 Louis Witten (* 1921), US-amerikanischer theoretischer Physiker und seine Söhne Edward und Matt
 Matt Witten, US-amerikanischer Drehbuchautor, u. a. für die Serie Dr. House
 Paul Witten (1887–1954), deutscher Volkswirt
 Philipp von Luck und Witten (1739–1803), preußischer Offizier
 Thomas Witten (* 1944), US-amerikanischer Physiker
 Ulrich von Witten (1926–2015), deutscher Verwaltungsjurist

Witten steht ebenfalls für:

 Witte (Münze), eine Silbermünze
 Universität Witten/Herdecke, erste private deutsche Universität
 (11349) Witten, einen Asteroiden

Siehe auch:
 Hořava-Witten-Modell
 Sergei Juljewitsch Witte
 Whitten
 Witton